Álvaro Aguirre puede referirse a: 

 Álvaro Aguirre Arévalo (2000), futbolista español; 
 Álvaro Aguirre Perales (1990), político español; 
 Álvaro Matute Aguirre (1943-2017), historiador mexicano 
 Álvaro Coutinho Aguirre (1899-1987), zoólogo y naturalista brasileño.